Yin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chang-Min Yin
 Wen-Ying Yin
 Zi-Wei Yin